Э́дмунд Брис (; ) — американский актёр театра и кино, в единичных случаях выступал как сценарист и режиссёр (как в театре, так и в кино).

Биография 
Эдмунд Брис родился 18 июня 1871 года в Бруклине (Нью-Йорк). Отца звали Реншоу Брис, мать — Джозефина Басби. С 1895 года начал играть в театрах, в том числе с 1900 года — в бродвейских. С 1914 года начал сниматься в кино и за 21 год (1914—1935) появился в 130 кинофильмах и киносериалах, 14 из которых были короткометражными, а в 8 случаях он не был указан в титрах. Амплуа — судьи, адвокаты, военные; часто ему поручали роли азиатов.

Скончался 6 апреля 1936 года от перитонита в Нью-Йорке.

Бродвейские работы 
 1900—1901 — Монте-Кристо / Monte Cristo — Данглар, бухгалтер, позднее — барон и банкир-миллионер
 1903 — Ромео и Джульетта / Romeo and Juliet — Ромео Монтекки
 1904 — Король-пастух / The Shepherd King
 1905 — ? / Strongheart — Чёрный Орёл
 1905—1906 — Лев и мышь / The Lion and the Mouse — Джон Бёркетт Райдер
 1909 — Третья степень / The Third Degree
 1910 —  / Just a Wife — Джон Эмерсон
 1910 — Транжира / The Spendthrift — Ричард Уорд
 1911 — Пугало / The Scarecrow — Дикон
 1911—1912 — Человек чести / A Man of Honor
 1912 — Право быть счастливым / The Right to be Happy — Джеймс Морхаус
 1913 — Вдохновитель / The Master Mind — Вдохновитель
 1913 — Любовный поводок / The Love Leash
 1916 — Ярмарка страха / The Fear Market
 1917 — Друг Марта / Friend Martha
 1917—1918 —  / Why Marry?
 1920—1921 — Добро пожаловать, незнакомец / Welcome Stranger — Ичабод Уитсон
 1921—1922 — Восьмая жена Синей Бороды / Bluebeard's Eighth Wife — Джон Брэндон
 1922—1923 — Итак, это Лондон / So This Is London — Хирам Дрейпер
 1925—1926 — Молодая кровь / Young Blood
 1925—1926 — Рыцарство / Chivalry — Эмерсон Джарвис
 1935—1936 — Ночь 16 января / Night of January 16th — Флинт, окружной прокурор

Избранная фильмография 

 1914 —  / The Master Mind — Ричард Аллен
 1914 —  / The Walls of Jericho — Джек Фробишер
 1915 —  / The Shooting of Dan McGrew — Джим Максвелл
 1916 —  / The Weakness of Strength — Даниэль Гейнор
 1920 —  / His Temporary Wife — судья Лэтон
 1922 —  / Beyond the Rainbow — инспектор Ричардсон
 1924 —  / Restless Wives — Хобарт Ричардс
 1925 —  / Wildfire — сенатор Вудхёрст
 1925 —  / Womanhandled — дядя Лестер
 1926 —  / The Brown Derby — Джон Дж. Колдуэлл
 1927 —  / Paradise for Two — дядя Говард
 1928 —  / Finders Keepers — полковник Гастингс
 1928 —  / Burning Daylight — Джон Доссетт
 1928 —  / The Haunted House — дядя Герберт
 1928 —  / On Trial — судья
 1928 —  / Conquest — Уильям Холден
 1929 —  / Fancy Baggage — Джон Хардин
 1929 —  / Sonny Boy — Торп
 1929 —  / Girls Gone Wild — судья Эллиотт
 1929 —  / The Hottentot — Олли
 1930 —  / Hold Everything — Поп О’Киф
 1930 — На Западном фронте без перемен / All Quiet on the Western Front — герр Мейер
 1930 —  / The Czar of Broadway — МакНаб
 1930 —  / Rough Waters — капитан Томас
 1930 —  / The Sea Bat — Мэддокс
 1930 —  / Top Speed — Спенсер Колгейт
 1930 —  / Bright Lights — Гаррис
 1930 —  / Playboy of Paris — генерал (в титрах не указан)
 1930 —  / Kismet — Джаван
 1931 —  / The Painted Desert — судья Мэттьюс
 1931 —  / Millie — адвокат
 1931 —  / The Public Defender — Фрэнк Уэллс
 1931 — Платиновая блондинка / Platinum Blonde — Конрой, редактор
 1931 —  / Morals for Women — мистер Хастон
 1931 — Мата Хари / Mata Hari — надзиратель
 1932 —  / The Hatchet Man — Ю Чанг
 1932 —  / Cross-Examination — Дуайт Симпсон, обвинитель
 1932 —  / As You Desire Me — монах (в титрах не указан)
 1932 —  / The Hurricane Express — Фрэнк Стрэттон
 1932 — Хижина в хлопчатнике / The Cabin in the Cotton — Холмс Скотт
 1932 —  / Madame Butterfly — дед Чо-Чо Сан
 1932 —  / The Match King — Олаф Кристофсен
 1933 —  / International House — доктор Вонг
 1933 —  / Fighting with Kit Carson — Мэтт Фарго (в 1—7 и 12 частях)
 1933 —  / The Stranger's Return — доктор Крейг (в титрах не указан)
 1933 —  / Only Yesterday — инвестор с Уолл-стрит
 1933 —  / Female — член правления (в титрах не указан)
 1933 — Утиный суп / Duck Soup — Зандер
 1934 —  / Beloved — майор Таррант
 1934 —  / Return of the Terror — редактор
 1934 — Остров сокровищ / Treasure Island — Джоб Андерсон, пират
 1934 —  / The Law of the Wild — доктор Р. Н. Прайс (в 6, 11 и 12 частях)
 1934 —  / Lost in the Stratosphere — полковник Брукс
 1934 — Бродвей Билл / Broadway Bill — председательствующий судья

Примечания

Ссылки 
 Эдмунд Брис на сайте ''archive.org

Киноактёры США
Умершие от перитонита
Похороненные на кладбище Форест-Лаун